

Sigle 
 Tasso effettivo globale

Codici 
 TEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tenkodogo (Burkina Faso)
 teg – codice ISO 639-3 della lingua teke-tege

Prodotti 
 Tourist Expert Guide